Bazyli (ur. William Fedak) – ukraiński biskup prawosławny
Osoby o tym nazwisku:
 Jolanta Fedak – polska polityk i politolog
 Juliana Fedak – ukraińska tenisistka
 Mychajło Fedak – ukraiński dowódca, oficer UPA
 Stepan Fedak – ukraiński działacz społeczny, adwokat
 Stepan Fedak – ukraiński wojskowy